— японская кёрлингистка.

В составе женской сборной Японии участница зимних Олимпийских игр  года, где команда Японии заняла пятое место.

Четырёхкратная чемпионка . Пятикратная .

Достижения 
 : золото (, , , ).
 : золото (1994, 1995, 1996, 1997, 1998), бронза (1991).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 

 Nagano 1998 - Official Report Vol. 3 (Зимние Олимпийские игры 1998 - Официальный отчёт) (веб-архив; раздел "Curling" начинается на стр. 236)
 Yukari Kondo - Curling - Nihon Olympic Iinkai (Национальный Олимпийский комитет Японии, Japanese Olympic Committee, JOC)

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Японии
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 1998 года
Чемпионы Тихоокеанско-Азиатского региона по кёрлингу
Чемпионы Японии по кёрлингу